Я́фет Фре́дерик Ко́тто (; ) — американский актёр.

Биография 
Яфет Котто родился в Нью-Йорке в семье афроамериканцев. Его мать — Глэдис Мэри Котто, медсестра, отец — Авраам Котто, бизнесмен. Авраам Котто эмигрировал в США из Камеруна в 1920-х годах. Его имя при рождении было Njoki Manga Bell. В своей автобиографической книге, Royalty, ссылаясь на своего отца, Яфет Котто утверждает, что его прадед (дед Авраама), Александр Белл, исповедовал иудаизм, и правил областью Дуала в Камеруне в конце XIX века, являясь престолонаследником. Там же он пишет о своём происхождении от королевы Виктории. Эти заявления не подтверждаются другими источниками.

Котто посещал католическую школу, частично по просьбе своей матери. Котто изучал актёрское искусство с 16 лет в Actor’s Mobile Theater Studio, и играл в театре с девятнадцати лет. Его дебютом стала роль Отелло. Сниматься в кино начал с 1963 года.

В 1973 году стал главным злодеем (роль мистера Бига) в восьмом фильме о Джеймсе Бонде — «Живи и дай умереть». В 1979 году появился в фантастическом фильме «Чужой».

В телесериале «Убойный отдел» Котто сыграл лейтенанта Эла Джиарделло (Джи), начальника отдела. Джиарделло чем-то похож на самого актёра: он сын итальянца и афроамериканки, рефлексирующий по поводу своего сложного происхождения. В одной из серий он вспоминает о негритянских беспорядках в Балтиморе 1960-х и о выборе, который ему пришлось сделать. Между поддержкой протестующих и службой в полиции он выбрал полицию.

Яфет Котто был трижды женат. Последний раз он женился в 1998 году, они с женой жили в Балтиморе. Всего у него пять детей. Старший сын Фредрик — полицейский в Сан-Хосе (Калифорния).

Избранная фильмография

Примечания